

Sigle 
Declaration of Performance – documento obbligatorio che accompagna la marcatura CE dei prodotti da costruzione
Declaration of Principles – dichiarazione di principi sui progetti di auto-governo interinali, comunemente nota come Accordi di Oslo
 Denominazione di origine protetta – marchio di origine
 Dizionario d'ortografia e di pronunzia – dizionario della lingua italiana
 Dotazione Organica Provinciale – tipo di cattedra nell'ordinamento della scuola pubblica italiana
 Diluizione della precisione – termine relativo al sistema GPS
 Director of Photography – direttore della fotografia

Chimica 
 DOP – abbreviazione di diottilftalato

Codici 
 DOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ḍolpā (Nepal)
 dop – codice ISO 639-3 della lingua lukpa
 DOP – codice valutario ISO 4217 del Peso dominicano, valuta della Repubblica Dominicana

Altri progetti